Anthracus — род жужелиц из подсемейства Harpalinae.

Описание 
Задние углы переднеспинки резкие, прямоугольные. Усики заметно заходят за основание надкрылий.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Харпалины
Роды жесткокрылых